Sven Larsson är ett vanligt svenskt namn, se:

Sven Larsson (politiker), född 1883
Sven Johan Larsson, född 1862, politiker
Sven Olof "Esso" Larsson, född 1938, friidrottare
Sven Larsson (företagare), född 1844, lokal företagare i Örnsköldsvik
Sven Larsson (historiker), född 1940, lokalhistoriker
Sven V Larsson, född 1893 oftamolog

Se även 
Sven-Agne Larsson, fotbollsspelare
Sven-Erik Larsson, journalist